Шевчук Олександр (, Умань — 24 січня 2021) — російський перукар, стиліст.

Біографічні відомості 
Народився в Умані, де донині живуть батьки і старший брат. Проходив строкову військову службу в Москві в лавах Радянської Армії, після чого вступив до Московського технологічного інституту легкої промисловості на факультет конструювання та моделювання швейних виробів. За два роки покинув навчання.

Після знайомства із модною стилісткою Наталею Нафталієвою створював для її моделей образи — макіяж і зачіски. Потім відкрив свій салон. Познайомившись із художником-сценографом Павлом Котлевичем та Галиною Волчек, створив грим для вистави «Пігмаліон» в театрі «Современник» в головних ролях з Оленою Яковлевої та Валентином Гафтом.

Олександр Шевчук створив образ балерині Ніні Ананіашвілі, а також Людмилі Гурченко, Ларисі Доліній, Дмитру Малікову, Філіпу Кіркорову, Аллі Пугачовій та іншим зіркам шоу-бізнесу.

Один з найбільш затребуваних стилістів Росії, власник московського салону краси «Искра».

Нагороди 
 Премія «Овація» за образи героїв проєкту «Старі пісні про головне 3».

Примітки

Посилання 
 Александр Шевчук: «Я не люблю театральность в жизни»

Перукарі
Уродженці Умані
Російські стилісти